Antona (Massa), een plaats in de Italiaanse gemeente Massa
Antona (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spinneruilen